Алекса́ндра Ильи́нична Стре́льченко (2 февраля (по другим данным 13 декабря) 1937, Чаплино — 2 августа 2019, Москва) — советская и российская певица, вокалистка и художественный руководитель мастерской народного творчества государственного бюджетного учреждения культуры города Москвы «Москонцерт». Народная артистка РСФСР (1984).

Биография 
Родилась на станции Чаплино Днепропетровской области УССР. Родители: Отец — Стрельченко Илья Евгеньевич (1911—1941), мать — Стрельченко Полина Павловна (1916—1945). В восемь лет Стрельченко осталась круглой сиротой: отец погиб на фронте в первый год Великой Отечественной войны, мать умерла в конце войны. Детей в семье было трое.  Александру  отдали в детский дом. Окончив школу, Стрельченко работала в детском саду воспитателем. Училась на заочном отделении Ленинградского педагогического института им. Герцена. Побывав на концерте Воронежского народного хора во время его гастролей в 1958 году, Стрельченко решила оставить учёбу в педвузе и посвятить себя музыкальной карьере.

Карьера 
С 1959 по 1962 год работала в Липецкой филармонии. С 1963 года — в Москве, пройдя годичную стажировку во Всероссийской творческой мастерской эстрадного искусства (училась у И. П. Яунзем).

В 1971 году за лучшую радиозапись народной песни «Бела зоренька» на Международном конкурсе в Братиславе (ЧССР) была удостоена 2-й премии и серебряной медали «Серебряный колос».

С 1975 по 1980 год училась в Музыкально-педагогическом институте имени Гнесиных (педагог — Е. К. Гедеванова, Л. Л. Базилевич).

С 1964 года — солистка Москонцерта и художественный руководитель Мастерской народного творчества в Концертном объединении «Эстрада».

С 2002 года — профессор Московского государственного университета культуры и искусств, возглавляла кафедру сольного народного пения.

Голос Стрельченко звучал в фильмах «Война и мир», «Калина красная» и «Пришёл солдат с фронта».

 песни в исполнении Стрельченко — «Подари мне платок», «Когда б имел златые горы», «По муромской дорожке».

 Стрельченко концертировала с Национальным академическим оркестром народных инструментов России имени Н. П. Осипова, а также с муниципальными оркестрами таких городов, как Челябинск, Ульяновск, Волгоград, Петрозаводск, Липецк, Тула и др. Участвовала в благотворительных мероприятиях.

Как председатель и член жюри в номинации «Сольное народное пение» А. Стрельченко побывала в Смоленске, Брянске, Вологде, где проходили Дельфийские молодёжные игры. Принимала участие в концертах и фестивалях: 100-летие со дня рождения Лидии Руслановой в Саратове (2000 г.), «Голоса России» — Смоленск (2003 г.). Прошли сольные концерты А. Стрельченко с программами русского романса в Доме-музее Ф. И. Шаляпина, Галерее А. М. Шилова, Доме учёных, Доме архитектора и др.

Болезнь и смерть 
В середине 1990-х Стрельченко со вторым мужем попала в аварию, ставшую причиной проблем с позвоночником и тазобедренным суставом. Осенью 2017 года появилась информация, что артистка страдает от болезни Паркинсона. 7 марта 2019 года  нашёл её без сознания в квартире и вызвал «скорую помощь». Причины потери сознания не назывались, Стрельченко не была госпитализирована.

Скончалась 2 августа 2019 года. Похоронена 5 августа на Троекуровском кладбище.

Личная жизнь 
Первый муж — генерал-майор КГБ Владимир Чекалов, погиб при исполнении служебных обязанностей.

Второй муж — барабанщик Владимир Морозов.

Отзывы и критика 
Певец Иван Козловский так отозвался о творчестве народной артистки:
Прежде всего, у Стрельченко есть поразительное качество: полное отсутствие подражательства и подделки под народное. То, о чём она поёт, звучание, форма, думаю, было и сотни лет тому назад, и будет у грядущих поколений, доколе народ и радости, и горе будет выражать в песне.

Награды, почётные звания 
 Заслуженная артистка РСФСР (1972)
 Народная артистка РСФСР (1984)
 Золотая медаль и первая премия на Международном конкурсе в Софии во время IX Всемирного Фестиваля молодёжи и студентов (1968)
 Орден Почёта (2010)

Дискография 
 Русские Народные Песни (1970)
 (1972)
  (1973)
  (1973)
 Русские народные песни (1976)
 Поёт Александра Стрельченко (1980)
 Родные напевы (1984)
 На окошке два цветочка (1998)
 Осень в окошко стучится (2005)
 Кружевница (2007)

Примечания

Ссылки 
 
 

Похороненные на Троекуровском кладбище